Crazy Tour — концертный тур британской рок-группы Queen. Большинство концертов были сыграны группой в небольших залах. Многими фанатами считается, что именно в период Crazy Tour Фредди был в абсолютном пике возможностей своего голоса. В этой прекрасной форме Фредди пробудет до начала северо-американской части Hot Space Tour (1982)

Состав 
 Фредди Меркьюри — Вокал, Фортепиано, Ритм-гитара (Crazy Little Thing Called Love), Бубен
 Брайан Мэй — Гитара, Бэк-вокал, Фортепиано (Save Me)
 Роджер Тейлор — Ударные, Бэк-вокал, Вокал (I’m in Love With My Car)
 Джон Дикон — Бас-гитара, Дополнительный вокал, Треугольник

Сет-лист 
 Jailhouse Rock
 We Will Rock You (Fast)
 Let Me Entertain You
 Somebody to Love
 If You Can't Beat Them
 Mustapha/Death on Two Legs/Killer Queen/I'm in Love with My Car
 Get Down Make Love
 You're My Best Friend
 Save Me
 Now I'm Here
 Don't Stop Me Now
 Spread Your Wings
 Love of My Life
 '39
 Keep Yourself Alive/Brighton Rock
 Crazy Little Thing Called Love
 Bohemian Rhapsody
 Tie Your Mother Down
 Sheer Heart Attack
 We Will Rock You
 We Are The Champions
 God Save the Queen

Другие песни:
 Silent Night 
 Fat Bottomed Girls
 Danny Boy (Дублин)
 A Day at the Races outro (Дублин)
 Liar
 Mull of Kintyre (Ливерпуль, 7 декабря)

Даты выступления

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts 
 Queen Live 

Концертные туры Queen
Концертные туры 1979 года